Каро́сас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Каросас, Гинтарас (род. 1968) — литовский скульптор.
 Каросас, Линас (pод. 1964) — литовский предприниматель.
 Каросас, Юозас (1890―1981) — литовский композитор, дирижёр, органист и педагог.